Paleček může být:

 malý palec (jeden z prstů)
 literární pohádková postava z příběhu O Palečkovi od Boženy Němcové
 humoristický časopis nepolitický vydávaný v 19. a začátkem 20. století
 Paleček & Co. – výrobce automobilů a příslušenství v Rakousko-Uhersku a později v Československu (1912–1926)
 Tom Paleček – český čtyřdílný animovaný seriál z roku 1994
 Paleček (příjmení) – české příjmení

Související články 
 palec (rozcestník)